Superligaen 1995-96 var den 6. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra den 30. juli 1995 til den 27. maj 1996. Sæsonen var den første hvor rettighederne til liganavnet var solgt til en sponsor. Navnet på Superligaen denne sæson var derfor Coca Cola-ligaen

Brøndby IF vandt mesterskabet og fik adgang til kvalifikationen til UEFA Champions League, og AGF og OB på anden- og tredjepladsen kom i kvalifikation til UEFA Cuppen. Lyngby FC, AaB og Silkeborg IF på henholdsvis fjerde-, femte- og sjettepladsen kvalificerede sig til UEFA Intertoto Cup. Ikast FS og Næstved IF rykkede med de to laveste placeringer ned i 1. division.

Forud for denne turnering dikterede UEFA, at der skulle spilles med 3 point for en sejr i alle europæiske ligaer. Havde man spillet med 2 point for en sejr, hvilket DBU var indstillet på, var mesterskabet havnet hos AGF.

 Stillingen 

 Resultater 

 Topscorere 

 Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 1995/96 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Peders Fodboldstatistik 
 Dansk Fodbolds Historie på Totalbold.dk''

1995-96
Fodbold i 1995
Fodbold i 1996